Résultats détaillés de l’édition 1958 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 17 au .

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Une tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Huit équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1958
Australie
Australie
1958 en Australie
Compétition de tennis à Sydney